Joseph Smith (1805-1844), Amerikaans religieus leider, stichter van het mormonisme
 Joseph Smith (1733-1790), Brits militair in India